Jméno a příjmení Hieronymus Roth má více nositelů:

 Hieronymus Roth (politik z Královce) 1606–1678 – politik z pruského Královce
 Hieronymus Roth (politik z Trutnova), 1826–1897 – českoněmecký, rakouský politik, starosta Trutnova